Дубовая — топоним:

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Дубовая — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Россия
 Дубовая — деревня в Советском районе Кировской области.
 Дубовая — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Дубовая — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Дубовая — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Дубовая — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.
 Украина
 Дубовая — село в Винницкой области.
 Дубовая — село в Житомирской области.
 Дубовая — село в Киевской области, Володарский сельский совет Полесского района.
 Дубовая — село в Киевской области, Красятичский поселковый совет Полесского района.
 Дубовая — село в Хмельницкой области.
 Дубовая — село в Черкасской области

Реки 
 Дубовая — река в Аркадакском районе Саратовской области.
 Дубовая — река в Сунженском районе Ингушетии.
 Дубовая — река в Юрьевском районе Днепропетровской области.

Разное 
 Дубовая улица
 Дубовая Балка
 Дубовая Роща
 Дубовая аллея (Санкт-Петербург)

См. также 
 Дубовое
 Дубовская
 Дубовый